Tinca – rodzaj słodkowodnych ryb z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), którego jedynym przedstawicielem jest Lin (ryba) 
 Tinca – gmina w Rumunii